1993-94
 3